Derecho social puede referirse a:

 el Derecho laboral, una rama del derecho; o
 los Derechos sociales, cierto tipo de derechos.